Шкарино — название населённых пунктов:

Россия 
 Шкарино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Шкарино — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.

См. также 
 Шкарин